Atuona (miasto) – miasto w Polinezji Francuskiej 
 Atuona Herre,1935 – synonim rodzaju ryb Kelloggella